Il doppio del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Cara Black e Els Callens che hanno battuto in finale Myriam Casanova e Eléni Daniilídou 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Cara Black /  Els Callens (campionesse)
 Émilie Loit /  Petra Mandula (semifinali)

 Maret Ani /  Janette Husárová (quarti di finale)
 Myriam Casanova /  Eléni Daniilídou (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2004